Big Oak Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Oak Mountain (Alabama)
 Big Oak Mountain (Tennessee)